

Geografia

Austria 
 Etzersdorf – frazione di Kapelln, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Etzersdorf – ex comune ora frazione di Sankt Ruprecht an der Raab, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Etzersdorf-Rollsdorf – comune soppresso ora aggregato a Sankt Ruprecht an der Raab, comune nel distretto di Weiz (Stiria)